La France (BZN), een nummer van de groep BZN
La France (luchtschip), een Frans luchtschip
Ook:
De Franse naam voor Frankrijk